Арн (, ) — венгерская и английская фамилия.

Известные носители:
 Арн, Грета (род. 1979) — венгерская теннисистка.
 Арн, Майкл — британский театральный композитор.
 Арн, Томас (1710—1778) — английский театральный композитор.

В искусстве:
 Арн: Рыцарь-тамплиер — скандинавский художественный фильм 2007 года, снятый на основе произведений шведского писателя Яна Гийу о тамплиере Арне Магнуссоне «Путь в Иерусалим» (Vägen till Jerusalem, 1998) и «Тамплиер» (Tempelriddaren, 1999).
 Арн: Королевство в конце пути — скандинавский художественный фильм 2008 года, являющийся сиквелом к кинокартине «Арн: Рыцарь-тамплиер».

Топонимы 
 Арн — коммуна во Франции в департаменте Па-де-Кале.
 Арн — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Арн — река в департаментах Арденны и Марна региона Гранд-Эст на северо-востоке Франции.

См. также 
 Arn.
 Арна